Малютка может означать:
 Мышь-малютка — мелкий грызун.
 Дворец «Малютка» — особый отдел ЗАГСа Санкт-Петербурга.
 Кашалот-малютка — морское млекопитающее.
 Малютка в шахматной композиции — шахматный этюд или задача, содержащая не более 5 фигур.
 «Малютка» — тип советских подводных лодок времён Второй мировой войны.
 «Малютка» — советская стиральная машина.
 «Малютка» — советская противотанковая управляемая ракета.
 «Малю́тка» — простейший советский плёночный фотоаппарат, выпускавшийся Государственным оптико-механическим заводом в начале 1940-х годов.
 Малютка — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 «Малютка» — именной лёгкий танк модель Т-60, средства на постройку которого были собраны детьми Омской области в 1943 году.